1500 steht für:
 das Jahr 1500

 BMW 1500, deutsches Automobil, siehe BMW Neue Klasse
 Fiat 1500, italienisches Automobil
 Glas 1500, deutsches Automobil
 Mazda 1500, japanisches Automobil
 Nord 1500, Flugzeugtyp 
 VW 1500, deutsches Automobil

Siehe auch: